Repos peut faire référence à :
 Repos hebdomadaire
 Repos dominical
 Repos dominical en France
 Repos en physique, état stationnaire par rapport à un référentiel particulier
 Repos absolu
 Repos de Mars, tableau de Diego Velázquez
 Repos Production, société belge
 Le Repos, ancienne commune française du département de l'Orne aujourd'hui intégrée à la commune de Médavy